Мисс Казахстан 2013 () — 17-й национальный конкурс красоты, прошедший 5 декабря 2013 года, в Алматы. Победительница конкурса стала представительница города Алматы — Айдай Исаева.

Проведение конкурса
Конкурс проходил под девизом «Красота во имя цели».

Перед началом конкурса, конкурсантки посетили Благотворительный бал "Алтын журек!", товарищеский матч по мини-футболу со сборной журналисток города Алматы, автопробег, а также акцию в поддержку проведения зимней Универсиады в Алматы в 2017 году. Приняли участие во флэшмобе «Алматы — чистый город», а 1 декабря, в День первого президента девушки посетили алматинский роддом №2. Кроме того, участницы конкурса поддержали акцию по сохранению хвойных деревьев и посадили Тянь-шанские ели. Не осталось без внимания самых красивых девушек страны и церемония зажжения «Главной новогодней ёлки».

В качестве специальных гостей церемонию посетили певец Алмаз Кишкенбаев, этно-группа Тенгри, певец Айкын, группа Джуниорс, певица Луина, королева классической сцены Гаухар Мурзабекова и триумфальная «Камерата Казахстана».

Главным режиссером проекта выступил Арман Карабаев, постановкой всех дефиле и торжественной коронации занималась Наталья Тинникова, официальный хореограф — Александр Гребенник, арт-директор — Алексей Чжен, главный стилист — Виктория Станевич, официальный фотограф — Данил Олейник.

Победительница главного конкурса красоты в стране заключит контракт с организаторами «Мисс Казахстан», по которому обязуется в течение года посещать благотворительные и социальные акции, станет послом Универсиады-2017, примет участие в качестве дебютантки на благотворительном балу, а также представит Казахстан на «Мисс Мира 2014».

Жюри 
Состав жюри:
Санжар Бокаев, глава Управления по молодёжной политике Алматы, председатель жюри;
Ермек Аманшаев, президент киностудии "Казахфильм";
Куралай Нуркадилова, дизайнер;
Арманжан Байтасов, бизнесмен;
Тимур Куватов;
Александр Орлов;
Данил Олейник, фотограф;
Айгуль Мукей;
Совет Сеитов, директор государственного Фонда молодёжной политики;
Серик Акишев, телеведущий.
Нурлан Алимжанов;
Карлыгаш Мухамеджанова;
Максим Акбаров;

Итоговый результат 
Итоговый результат:

Участницы 
Список участниц:

На момент участия в конкурсе

Замена участниц 
За две недели до финала организаторы заменили двух участниц. Так как результаты конкурса «Мисс Астана-2013» были аннулированы, в силу того, что конкурс, по словам организаторов столичный конкурс был проведен не на должном уровне. Обладательнице титула «Мисс Астана» Динаре Жакашбаевой и «I вице-мисс» Руслане Терешене было отказано в участии в «Мисс Казахстан 2013». Вместо них на конкурс отправились 19-летняя Айгерим Смагулова и 21-летняя Асель Туржанова.
К участию в конкурсе были не допущены «Мисс Тараз» и «Мисс Кызылорда», так как региональные конкурсы проведены были не по правилам.
Мадина Давлетова, была заявлена в составе участниц, но по неизвестным причинам не принимала участие в конкурсе красоты.

Примечания 

Мисс Казахстан
2013 год в Казахстане
Декабрь 2013 года